Подови могу бити:

 Подови (Дрвар), насељено мјесто у општини Дрвар, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Подови (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Подови (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Драгнић Подови, насељено мјесто у општини Шипово, Република Српска, БиХ

Види још 
 Под